Пелоп; Пелопс

 Пелоп — напівлегендарний фригійський царевич, епонім Пелопоннесу, герой, син Тантала й дочки Атланта Діони, онук Зевса.
 Пелоп (бл. 220 до н. е. — 200 до н. е.) — цар Спарти в 212—200 роках до н. е.
 Пелоп — син Агамемнона.
 Пелоп — чиновник у Птолемейському Єгипті ІІІ століття до н. е.
 Пелоп — чиновник у Птолемейському царстві ІІІ століття до н. е.